Зур может означать:

В качестве слова:
 Зур () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Зур () — река в Германии.
 Зур () — блюдо польской кухни, суп на закваске.

Персоналии 
 Зур, Инон — израильский композитор и музыкальный продюсер. 
 Зур, Отто (1894—1957) — немецкий политик, член СДПГ, правящий бургомистр Западного Берлина (с 11 января 1955 года).
 Зур, Фридрих (1907—1946) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 4b и айнзацкоманды 6, входивших в состав айнзацгруппы C.

Аббревиатура 
 Зенитная управляемая ракета — ракета класса «поверхность-воздух», входящая в состав зенитно-ракетного комплекса и предназначенная для поражения воздушных целей.
 Зона усиленного режима в исправительных колониях.

См. также 
 Зур-бэлиш (,  — «большой бэлиш») — блюдо татарской кухни, разновидность бэлиша: бэлиш с бульоном.